Die 48 Gemeinden des französischen Überseegebietes Französisch-Polynesien (Stand 1. Januar 2017):

Weblinks 

Franzosisch-Polynesien
!Liste